Day of the Dead (1985), een horrorfilm van George A. Romero uit 1985, de derde uit zijn reeks zombiefilms
Day of the Dead (2008), een losse remake van Romero's film uit 2008 onder regie van Steve Miner